Aeolus peut désigner :
 Aeolus, un logiciel simulateur d'orgue ;
 Aeolus, un genre d'insectes de la famille des Elateridae.

Voir aussi 
 , plusieurs navires de la Royal Navy
 ADM-Aeolus, un satellite de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2018 et ayant pour mission notamment de mesurer la vitesse des vents